Апрельское восстание:
 Апрельское восстание (1876) — антитурецкое восстание в Болгарии.
 Апрельское восстание (1945) — антифашистское восстание в Италии.